CM, Cm eller cm kan avse:

 CM – talet 900 i romerska siffror
 CM – landskod enligt ISO 3166, se Kamerun
 CM – en spel-serie för PC, se Championship Manager
 CM – IATA-kod för Copa Airlines
 C M – högste chef för försvarsgrenen Marinen i Sverige, se Chefen för marinen
 C. M. – ett  versmått, se ballad (versmått)
 Cm – ett grundämne, se curium
 cM – en enhet som används för genetiska kartor, se centimorgan
 cm – en måttenhet, se centimeter
 .cm – nationell toppdomän för Kamerun